Geografia
 Rio Itabapoana - curso de água que banha os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
 São Francisco de Itabapoana - município do estado do Rio de Janeiro.
 Itabapoana - distrito do município de São Francisco de Itabapoana 
 Bom Jesus do Itabapoana - município do estado do Rio de Janeiro.
 Ponte de Itabapoana - distrito do estado do Espírito Santo.
 São Pedro de Itabapoana - distrito do estado do Espírito Santo.

Pessoas
 Luís Antônio de Siqueira, dito Barão de Itabapoana

Desambiguações de topônimos